Мироносицкое кладбище — название ряда кладбищ на территории Российской Федерации и Украины.

Россия 
 Мироносицкое кладбище — кладбище во Пскове.
 Мироносицкое кладбище — кладбище в Пензе.

Украина 
 Мироносицкое кладбище — кладбище, существовавшее в Харькове.